Millions steht für:

 Millions (1937), britische Filmkomödie von Leslie Hiscott
 Millions (2004), britische Tragikomödie von Danny Boyle
 Millions, Originaltitel von Millionen (Buch), englisches Jugendbuch
 einen britischen Rapper, siehe Russ Millions

Siehe auch:
 Million (Begriffsklärung)
 Millionen